Niederwil heißen folgende geographische Objekte:
 Niederwil AG, Gemeinde im Kanton Aargau (bis 1890 offiziell: Niederwil (Bremgarten))
 eine Ortschaft der ehemaligen Gemeinde Ohmstal im Kanton Luzern
 Niederwil SO, Dorf in der Gemeinde Riedholz, Kanton Solothurn (ehemalige Gemeinde bis 2010)
 Niederwil TG, eine Ortschaft der Gemeinde Gachnang im Kanton Thurgau
 Niederwil SG. eine Ortschaft der Gemeinde Oberbüren im Kanton St. Gallen
 eine Ortschaft der Gemeinde Cham ZG im Kanton Zug
 Niederwil ZH, Ortschaft im Zürcher Weinland

 Rothrist, Gemeinde im Kanton Aargau (bis 1890 offiziell: Niederwil (Zofingen))

Siehe auch:
 Niederwihl
 Niderwil